Ауверс:

 Ауверс, Артур — немецкий астроном.
 Ауверс — небольшой ударный кратер в Гемских горах на видимой стороне Луны.